

Toponyme 
 Catillon, ancienne commune française de l'Oise, aujourd'hui intégrée à Catillon-Fumechon
 Catillon, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Rouvray-Catillon.

Voir aussi 
 Catillon-du-Temple, ancienne commune française de l'Aisne, aujourd'hui intégrée à Nouvion-et-Catillon
 Catillon-Fumechon, commune française de l'Oise
 Catillon-sur-Sambre, commune française du Nord

Patronyme 
 Brigitte Catillon, actrice française

Surnom
 Catherine Repond, dite Catillon, femme fribourgeoise brûlée pour sorcellerie

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France